Li Ling (? – Kr. e. 74) tábornok a Han-dinasztia idején
 Li Ling (1985) kínai súlylökőnő, olimpikon
 Li Ling (1986) kínai vitorlázónő, olimpikon
 Li Ling (1989) kínai rúdugrónő, olimpikon